

Sigle 
 United States Navy – Marina militare degli USA
 Unione per il Socialismo Nazionale  – Movimento politico italiano di estrema destra

Codici 
 USN – codice valutario ISO 4217 del Dollaro statunitense (Next day), codice per i fondi usato negli Stati Uniti d'America

Altri progetti